Patrizio – nome di persona maschile
 Patrizio – un appartenente ad una classe sociale dell'antica Roma
 Patrizio – ribelle ebraico, capo della rivolta ebraica del IV secolo
 Patrizio – cantante
 Patriziato – ente svizzero di gestione delle proprietà collettive
 Patrizio – titolo nobiliare di un membro del patriziato cittadino
Patriziato veneto – categoria nobiliare nella Repubblica di Venezia
 Patriziato svizzero – categoria della Svizzera
Patriziato di Norimberga – categoria nobiliare nella Città Imperiale di Norimberga
Patriziato di Augusta – categoria nobiliare nella Città Imperiale di Augusta
Patriziato di Colonia – categoria nobiliare nella Città di Colonia
Patriziato di Monaco di Baviera – categoria nobiliare nella Città di Monaco di Baviera
Patriziato di Ulma – categoria nobiliare nella Città di Ulma
Patriziato di Danzica – categoria nobiliare nella Città anseatica di Danzica
Patriziato di Lubecca – categoria nobiliare nella Città anseatica di Lubecca
Patriziato di Amburgo – categoria nobiliare nella Città anseatica di Amburgo